Łazy (gromada w powiecie łukowskim)
 Łazy (gromada w powiecie zawierciańskim)